Мухаррем Индже (род. 4 мая 1964, Элмалык) — турецкий политик-кемалист.

Биография 
Родился в селении Элмалык, расположенном в иле Ялова, в семье Шерифа и Зекие Индже. Предки его отца были родом из Драмы, матери — с черноморского побережья Анатолии. Мухаррем Индже окончил университет Балыкесира, затем работал преподавателем физики и директором школы.

Индже известен как один из самых яростных критиков президента Турции Реджепа Эрдогана и Партии справедливости и развития. Записи речей Мухаррема Индже приобрели большую популярность в интернете.

В 2010 году Индже был избран одним из председателей парламентской группы Республиканской народной партии Турции, набрав 58 голосов. Переизбирался на эту должность в 2011 и 2013 годах. Также является президентом Ассоциации ататюркистской мысли.

Кандидат в президенты Турции от НРП на выборах 2018 года. Занял второе место.

Личная жизнь 
Женат, один ребёнок.

Примечания 

Члены Республиканской народной партии (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXII созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXV созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXVI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XXIII созыва
Физики Турции